Linsenbergweiher steht für folgende geographische Objekte:

 Linsenbergweiher (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Stadtgebiet von Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Linsenbergweiher (See), Stauweiher im Naturschutzgebiet Linsenbergweiher, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg